est une sous-famille éteinte de dinosaures du clade des Theropoda ressemblant à des oiseaux, connue du Crétacé d'Eurasie. Ce groupe comprend relativement peu de genres, dont les membres ont été découverts en 2005 mais le nom a été attribué en 2012. Comme les autres Troodontidae, ce groupe de dinosaures se situait parmi les Paraves potentiellement proches des Avialae.

Description 
Les Jinfengopteryginae étaient des Troodontidae de taille relativement petite, allant de 0,5 à 2 m, et comme les autres Troodontidae, ils possédaient une paire de griffes en forme de faucille sur chaque pied. Ces animaux avaient des plumes, comme la plupart des Troodontidae, comme le montre l'espèce type, avec des plumes typiques autour du corps et du cou, et surtout de longues plumes en forme d'ailettes sur la queue. Des études sur les capacités de vol de ces animaux ont déterminé qu'ils étaient à peu près aussi compétents que Microraptor et Rahonavis. Bien que la plupart des autres Troodontidae soient considérés comme étant principalement carnivores, les spécimens de cette sous-famille montrent un potentiel omnivore, vu ce qui pourrait être des graines de plantes dans l'intestin de Jinfengopteryx, bien que celles-ci aient également été interprétées comme étant des œufs en développement ou des follicules pennés. Cependant, le comportement omnivore chez les Troodontidae n'est pas inconnu, comme le suggèrent des études sur la morphologie des mâchoires de Troodon.

Histoire de la classification 
Le premier représentant de ce groupe, Jinfengopteryx elegans, a été découvert dans la formation d'Huajiying dans le Hebei, en Chine, en 2005, datant d'environ 122 Ma (millions d'années). Dès sa découverte, il a été considéré comme un membre des Archaeopterygidae, en tant qu'Avialae le plus basal avec Archaeopteryx et le douteux Wellnhoferia, et a été maintenu comme appartenant à la famille en 2007. En 2006, Xu et Norell ont suggéré qu'il appartenait aux Troodontidae en se basant sur la présence d'une deuxième griffe d'orteil élargie, le plan général du corps et la morphologie dentaire. Jinfengopteryx a ensuite été placé dans les Troodontidae en 2007 dans une analyse des relations entre les Troodontidae, les Dromaeosauridae et les premiers oiseaux par Turner 

Enfin, en 2012, Turner  ont érigé la sous-famille des Jinfengopteryginae pour inclure Jinfengopteryx et le spécimen encore sans nom IGM 100/1226, avec de grandes fenêtres anté-orbitaires et un jugal bifurqué comme synapomorphies du groupe. En 2014, Brusatte  ont publié une analyse sur Coelurosauria, basée sur les données de Turner  (2012), incluant de nombreuses espèces de Troodontidae basaux mais ne parvenant pas à résoudre de nombreuses interrelations, ce qui a donné lieu à une polytomie entre IGM 100/44, Byronosaurus, Xixiasaurus, les Sinovenatorinae, les Jinfengopteryginae, et le clade dérivé Sinornithoides+Troodontinae. Cette analyse a été complétée en 2017 par Shen  après la découverte de Daliansaurus, qui ont inclus davantage de taxons et réduit les polytomies. Leur analyse des Deinonychosauria est présentée ci-dessous :

Dans une analyse phylogénétique de 2021 par Sellés  après la découverte de Tamarro, le deuxième membre référencé à ce groupe, Jinfengopteryginae s'est avéré être le groupe frère de Sinovenatorinae, et Liaoningvenator, Philovenator, et les spécimens sans nom IGM 100/1128 et IGM 100/140 se sont avérés appartenir à ce groupe également. Leurs conclusions sont les suivantes :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2012
Paléontologie en Chine